Laitakari (Haparanda); eiland van Zweden nabij Haparanda (plaats)
Laitakari (Oulu); eiland van Finland nabij Haukupudas.